Zinchenko :

 Aglaya Zinchenko (née en 1979), pianiste russe
 Oleksandr Zinchenko (né en 1996), footballeur ukrainien
 Volodymyr Zinchenko (né en 1959), athlète ukrainien